Hanza-szövetség (németül: die Hanse) kereskedővárosok szövetsége a középkorban
Hanza Szövetkezet csehszlovákiai, majd magyarországi elsősorban magyar községek szövetkezeteinek tömörülése a második világháború végéig